Paciran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Paciran, Lamongan, ort och distrikt i Jawa Timur, 
 Desa Paciran, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar